Tenge steht für:
 Tenge, die kasachische Währung
 eine Untereinheit der turkmenischen Währung Turkmenistan-Manat

Tenge ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Christian Oskar Tenge (1832–1913), deutscher Oberbaurat und Oberdeichgraf
 Carl Friedrich Tenge (1824–1896), deutscher Gutsbesitzer und Industrieller
 Ernst Tenge (1861–1943), deutscher Richter und Gerichtspräsident
 Eugen Tenge (1829–1903), deutscher Jurist und Geheimer Oberjustizrat
 Friedrich Ludwig Tenge (1793–1865), deutscher Gutsbesitzer und Industrieller
 Nina Tenge (* 1974), Rap-Künstlerin und Schauspielerin aus Hamburg
 Woldemar Tenge-Rietberg (1856–1940), deutscher Verwaltungsjurist, Gutsbesitzer und Politiker

Siehe auch:
 Haus Tenge